Oleanna steht für:
 Oleanna (1994), US-amerikanischer Film von David Mamet
 Oleanna (2017), norwegischer Film von Thomas Gunnari Røtting
 Oleanna (Theaterstück), Bühnendrama von David Mamet, Erstaufführung 1992